Herwigsdorf ist der Name verschiedener Orte:

in Deutschland
 Herwigsdorf (Rosenbach), ein Ortsteil der Gemeinde Rosenbach in Sachsen (Herwigsdorf bei Löbau)
 der alte Name der Gemeinde Mittelherwigsdorf in Sachsen (Herwigsdorf bei Zittau)

in Polen
 deutscher Name des Ortsteils Stypułów der polnischen Gemeinde Kożuchów (deutsch Freystadt in Schlesien)